Das Bank of the West Classic 1998 war ein Damen-Tennis-Hartplatzturnier in Stanford (Kalifornien). Es war Teil der WTA Tour 1998 und fand vom 25. Juli bis zum 2. August 1998 statt. Das Finale bestritten die Amerikanerinnen Lindsay Davenport und Venus Williams. Davenport setzte sich in drei Sätzen durch. Auch im Doppel war sie an der Seite der Belarussin Natallja Swerawa erfolgreich.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1998
Tennisturnier in Stanford (Kalifornien)